Vild värld är ett musikalbum av den Huddingegruppen Intermezzo från 1981.

Låtlista

Källor

Externa länkar
Vild Värld på Discogs

Musikalbum 1981